Ran (canção) — da banda japonesa Luna Sea
 Ran (filme) — filme japonês de Akira Kurosawa
 Ran (mitologia) — personagem da mitologia nórdica
 Ran (tribo) — uma tribo em Arunachal Pradesh
 Ran (proteína) — uma proteína
 Resistência Armada Nacionalista — grupo guerrilheiro brasileiro

Desambiguação